Paramnezia  este o iluzie de memorie în care trecutul și prezentul apar amestecate, realul și imaginarul se confundă. Subiectul întâmpină dificultăți în a localiza în timp în mod exact o amintire sau crede a recunoaște o situație, un loc, un obiect sau o persoană care sunt, în realitate, necunoscute. Această tulburare se întâlnește cel mai adesea în sindromul lui Korsakov sau în epilepsiile temporale. 

Termenul paramnezie a fost introdus în 1886 de un psihiatru german, Emil Kraepelin, pentru a indica erori de memorie.

Paramnezia se materializează printr-o pierdere a memoriei cuvintelor și a semnelor acestora, cu utilizarea unor cuvinte sau sunete fără nici o relație cu ceea ce intenționează să exprime pacientul. Se deosebesc: 
 Paramnezia de certitudine, cu amintiri inexacte.
 Paramnezia de localizare, cu amintiri exacte, dar localizate greșit în timp sau în spațiu.
 Paramnezia reduplicativă - Această afecțiune este de obicei cauzată de leziuni ale creierului și are ca rezultat faptul că persoana crede că un loc sau o locație a fost duplicată și/sau mutată în altă parte.

Au fost constatate următoarele tipuri de paramnezie: 
 Confabulațiile - înlocuirea unui gol de memorie cu fantezii de natură fantastică.
 Pseudo-reminiscența - înlocuirea golurilor de memorie cu informații și fapte reale din viața pacientului, dar deplasate semnificativ în timp.
 Criptomneziile - goluri de memorie umplute cu informații, a căror sursă pacientul o uită: nu își amintește dacă un anumit eveniment s-a întâmplat în realitate sau într-un vis și consideră că ceea ce a citit în cărți sau a auzit de la cineva reprezintă propriile sale gânduri.

Note

Vezi și
Amnezie
Criptomnezie